Рекорди України зі штовхання ядра в приміщенні визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетами у критих спорудах, за умови дотримання встановлених вимог.

Рекорди України у штовханні ядра в приміщенні фіксуються з 1987.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики в приміщенні – Штовхання ядра (чоловіки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики в приміщенні – Штовхання ядра (чоловіки)
 Хронологія рекордів СРСР з легкої атлетики в приміщенні – Штовхання ядра (чоловіки)

Примітки

Джерела 

  
 Найкращі результати штовхальників ядра України за всі часи на вебсайті Світової легкої атлетики 

Чоловіки приміщення